«Бэлць» () — молдавский футбольный клуб из города Бельцы. Клуб основан в 1984 году.

Названия 
 1984—1991 — «Заря».
 1992—2014 — «Олимпия».
 2014—2019 — «Заря».
 С 2020 — «Бэлць».

История 
В 1984 году Молдавская ССР получила право заявить во второй лиге чемпионата СССР три команды. На то время существовали две команды: «Автомобилист» Тирасполь и «Пищевик» Бендеры. В качестве третьей команды сформировали новый коллектив в Бельцах, получивший название «Заря». Клуб выступал во второй лиге чемпионата СССР до распада Советского Союза.

Первым тренером команды стал Иван Данильянц, который впоследствии руководил и национальной сборной Молдовы. В той команде играли такие известные футболисты, как Николай Чеботарь, Александр Мацюра, Игорь Тюников.

После первой части сезона 2012/13 клуб принял решение о снятии команды с чемпионата. 1 марта 2013 года владелец клуба Сергей Киселев заявил, что снятие команд «Олимпия» и «Олимпия-2» — это протест против Чебану и его системы. Но уже 7 марта Киселев извинился перед президентом ФФМ Павлом Чебану, и клуб «Олимпия» вернулся в чемпионат Молдавии, играя в основном 17-летними игроками, воспитанниками бельцкой школы футбола.

Перед началом сезона 2014/15 клуб стал носить название «Заря». По итогам сезона команда заняла 9-е место.

В финале Кубка Молдавии 2015/16 команда со счетом 1:0 обыграла оргеевский клуб «Милсами» и впервые стала обладателем этого трофея. В июне этого же года клуб возглавил молдавский специалист Влад Гоян.

25 мая 2017 года команда проиграла в финале Кубка Молдавии 0:5 «Шерифу».

До 2015 года команда «Заря» находилась в ведении бельцкой специализированной спортивной школы футбола. С 15 июля 2015 года команду финансировала организация «Scoala de fotbal Balti» Ренато Усатого. После прекращения финансирования и исчезновения председателя этой ассоциации Вячеслава Ликёрова клуб остался без средств. 25 июня 2019 года муниципальный совет Бельц одобрил расторжение договоров о сотрудничестве и о уступке прав на «Зарю» между спортшколой футбола и «Scoala de fotbal Balti». Долги «Зари» оценивались в сумму более 1 миллиона леев.

С 2020 года команда стала носить название «Бэлць».

Группой болельщиков, которой было отказано в переименовании «Зари» в «Олимпию» и которые были несогласны с условиями формирования команды, на базе команды «Спортинг» Натальевка в августа 2020 года был создан клуб «Олимпия», заменивший «Спортинг» в дивизионе «Б».

В 2021 году клуб выиграл Дивизион А и вышел в Национальный дивизион Молдавии.

Текущий состав

Стадион 

Городской стадион расположен в городе Бельцы. Имеет две трибуны, они оборудованы индивидуальными пластиковыми сиденьями. Вместимость стадиона составляет 5953 человек. Поле оборудовано естественным травяным покрытием. Вокруг футбольного поля расположены легкоатлетические дорожки с резиновым покрытием.

Достижения клуба 
 Национальный дивизион
  Бронзовый призёр (2): 1994/95, 2009/10
 Победитель (1): Дивизион А 2020/2021
 Кубок Молдавии
 Победитель (1): 2015/16
 Финалист (2): 2010/11, 2016/17

Выступления в еврокубках

Главные тренеры

Фарм-клуб 
Фарм-клуб, носивший названия «Олимпия-2 Тилигул» и «Олимпия-2», играл в Дивизионе «А» в сезонах 2006/07, 2007/08, 2009/10—2011/12, в сезонах 1995/96 и 1996/97 принимал участие в Кубке Молдавии. Под названием  играл в Дивизионе «Б» в сезонах 2016/17 и 2017.

Примечания

Ссылки 
 Профиль клуба на сайте молдавской Суперлиги
 

 
Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы Молдавии